Cembrani – abitanti di Cembra
Cembrani – abitanti di Comunità della Valle di Cembra